Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2002 года — чемпионат по классическому многоборью по конькобежному спорту, который прошёл с 4 по 6 января 2002 года в Эрфурте (Германия).

Итоговое положение

среди мужчин

среди женщин 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
2002
конькобежный
2002 год в конькобежном спорте
Январь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Эрфурте
Чемпионаты Европы в Германии
Спорт в Германии в 2002 году